Оле́г Яросла́вович Тягнибо́к, иногда Тягныбо́к (; род.  7 ноября 1968, Львов, Львовская область, УССР, СССР) — украинский политик правого направления. Украинский националист, председатель партии ВО «Свобода», народный депутат Украины III, IV и VII созывов, кандидат в народные депутаты на досрочных выборах в 2019 году.

Биография 
Родился в 1968 году во Львове в семье медиков (отец — Ярослав Васильевич, врач сборной СССР по боксу). Прадедом Олега Тягнибока по материнской линии был украинский политик и государственный секретарь (министр) внутренних дел Западно-Украинской народной республики, автор текста «Акта Злуки» Лонгин Цегельский.

Окончил львовскую школу № 8 с углублённым изучением немецкого языка. Классным руководителем у него была учитель русского языка и мать будущего шоумена Александра Богуцкого.

В 1982—1989 гг. — член ВЛКСМ.

С июля 1987 по май 1989 года проходил срочную военную службу в войсках ПВО.

В 1991 году — стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ).

В 1991—1994 годах был председателем Студенческого братства города Львова.

В 1993 году с отличием окончил лечебный факультет Львовского государственного медицинского института, проходил постдипломную подготовку по специальности «хирургия».

В 1994—1998 годах — депутат Львовского областного совета.

В 1995—1998 годах — председатель львовской областной организации СНПУ, уполномоченный СНПУ по организационной работе.

В 1998—2003 годах — председатель киевской городской организации СНПУ. В феврале 2004 года СНПУ была переименована во Всеукраинское объединение «Свобода», председателем которого и стал Тягнибок.

В 1998 году был избран народным депутатом Украины. Входил в состав Комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины. Народный депутат Украины третьего (1998—2002) и четвёртого (2002—2006) созывов.

В 1999 году защитил диплом юриста в Львовском государственном университете им. Ивана Франко.

С 2006 г. — депутат Львовского областного совета (фракция ВО «Свобода»).

В 2008 году — кандидат на пост городского головы Киева на досрочных выборах.

В 2010 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, набрав 1,43 % голосов (больше всего — 5,35 % — во Львовской области, меньше всего — 0,19 % — в Донецкой).

На выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 был избран в Верховную раду по партийному списку ВО «Свобода». В парламенте стал членом Комитета по вопросам информатизации и информационных технологий.

В 2012 году Тягнибок был включён Центром Симона Визенталя в топ-10 антисемитов и израилененавистников всего мира.

1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Олега Тягнибока.

Помимо украинского, владеет немецким и русским языками (на последнем говорит редко).

Семья 
Женат, воспитывает троих детей.

Младший брат — Андрей, также бывший депутат Верховной рады.

Идеологические принципы 
Эти принципы были сформулированы при выдвижении кандидатуры на пост президента Украины:
 Запретить коммунистическую идеологию как человеконенавистническую, причинившую непоправимый вред украинскому народу.
 Принять новый закон о гражданстве, в соответствии с которым гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые родились на территории Украины или являются этническими украинцами, а также тем, кто проживает на территории Украины более 10 лет, владеет украинским языком и знает историю Украины. Лишать натурализованных иностранцев украинского гражданства за совершение уголовных преступлений.
 Вернуть в паспорт и свидетельство о рождении графу «национальность» и законодательно узаконить отношения «титульной» нации и «национальных меньшинств» на территории Украины.
 Ввести экзамен на знание истории Украины для получения гражданства.
 Установить пропорциональный принцип участия украинцев и представителей национальных меньшинств во всех сферах государственной и экономической деятельности (власть, бизнес, образование и т. п.).
 Строгие антииммиграционные законы.
 Принять закон «О защите украинского языка».
 Обязательный экзамен по украинскому языку для всех государственных служащих и кандидатов на любые выборные должности.
 Возвращение всех этнических украинцев на Украину.
 Защита национального информационного пространства Украины (путём контроля СМИ, телевидения, радио, Интернета).
 Признание факта оккупации Украины большевистской Россией в 1918—1991 годах.
 Публичный судебный процесс над коммунизмом.
 Ликвидация всех имперско-большевистских символов.
 Официальное признание Россией, извинения и компенсации за геноцид украинской нации.
 Компенсации [от России] наследникам репрессированных украинцев.
 Статус депортированных (из России и Польши) — украинцам Кубани, Холмщины.
 Создание Балто-Черноморской геополитической дуги (между Европой и Россией).
 Визовый режим с Россией.
 Двухсторонние соглашения с США и Великобританией о военной помощи в случае вооружённой агрессии против Украины.
 Ядерный статус Украины.
 Смена статуса Крыма с автономного на областной и отмена специального статуса города Севастополя (при этом Севастополь становится «свободным портом»).
 Государственная программа интеграции Крыма в украинское общество.

Радикальные высказывания 

Олег Тягнибок неоднократно делал заявления, которые были расценены как русофобские и антисемитские. Одно из наиболее скандальных выступлений произошло 17 июля 2004 года на горе Яворыни в Ивано-Франковской области, когда на закрытом мероприятии, посвящённом памяти одного из руководителей Украинской повстанческой армии — Дмитрия Клячкивского (Клима Савура), — Тягнибок выступил с такими словами:
Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и с другой нечистью, которая хотела забрать у нас наше украинское государство… Нужно отдать Украину, наконец, украинцам. Эти молодые люди, и вы, седоголовые, это есть та смесь, которой больше всего боится москальско-жидовская мафия, которая сегодня правит на Украине

Выступление каким-то образом попало на телеэкраны. Разразился скандал, в результате которого прокуратура возбудила уголовное дело за разжигание межнациональной ненависти и розни. За свои высказывания на горе Яворыни Тягнибок был исключён Виктором Ющенко из парламентской фракции «Наша Украина». Позже Тягнибок оправдывался:
Я считаю, что ничего плохого не сказал, а просто назвал вещи своими именами: москалей — москалями, жидов — жидами. Никаких антисемитских настроений, которыми меня попрекают, не было. В тексте выступления я говорил о немецких и российских оккупантах, которые уничтожали украинский народ, о НКВД, руководящий состав которого был сформирован из евреев. Я заявлял о продажности теперешней власти, которая далеко не украинского происхождения. Я назвал вещи своими именами и говорил о том, о чём говорят две трети украинцев дома на кухне.

Публичное дистанцирование Виктора Ющенко, боровшегося за пост президента Украины, от своего политического союзника не помешало ему позднее привлечь Тягнибока к участию в «Оранжевой революции» в качестве одного из координаторов доставки в украинскую столицу из регионов участников акций гражданского неповиновения.

Тем временем и апелляционный суд Ивано-Франковской области удовлетворил жалобы Тягнибока и отменил более раннее решение Ивано-Франковского городского суда (в который тот обращался с требованием закрыть возбуждённое в отношении него уголовное дело) и вынес новое решение, которым признал незаконным постановление прокурора Ивано-Франковской области об открытии уголовного дела. Облпрокуратура закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления.

В марте 2005 года в эфире «5 канала» Тягнибок заявил, что с самого детства не предает своих взглядов, согласно которым «неукраинцы не испытывают внутренней благосклонности к украинской земле»; он также подтвердил, что в Ивано-Франковской области говорил о «тех, кто оккупировал Украину»: «я говорил о россиянах, я говорил о немцах, я говорил о жидах». Тогда же он заявил, что не намерен публично извиняться перед «оккупантами» за свои прежние высказывания.

В том же году Тягнибок (вместе с народным депутатом И. Сподаренко, ректором МАУП Щекиным и рядом других общественных деятелей) подписывает открытое письмо адресованное президенту Ющенко, Верховной Раде и Верховному суду Украины и направленное против «преступной деятельности ряда еврейских организаций». Письмо содержит утверждения о преступном «кучмизме, который поддерживался еврейским окружением», сокращении населения Украины в результате действий «организованного еврейства».

Отвечая на заявление МИД Израиля об антисемитских взглядах ВО «Свобода», Тягнибок призвал Израиль уважать выбор украинского народа, добавив, что наверняка каждая израильская партия, представленная в Кнессете, является националистической. В то же время Олег Тягнибок неоднократно заявлял, что ВО «Свобода» не является антисемитской организацией.

Уголовные дела 
20 декабря 2013 года Яценюк проинформировал общественность, что СБУ завела уголовное дело против Тягнибока «за призывы к государственному перевороту»

14 марта 2014 года Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО, среди которых Олег Тягнибок и его брат Андрей. Они подозреваются в участии в банде, которая принимала участие в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в период 1994—1995 годов (ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооружённой группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях).

7 апреля 2016 года Генеральная прокуратура Украины допросила Олега Тягнибока и предоставила ему статус потерпевшего при расследовании уголовных производств по фактам преступлений против активистов Евромайдана.

В литературе 

 В 2005 году украинский поэт Михаил Лысунив в подражание «Айболиту» Корнея Чуковского написал поэму «Злобный доктор Вырвибок».

Награды и звания 
 Орден Австрийского общества им. Альберта Швейцера с формулировкой «За активное участие в гуманитарных проектах, направленных на помощь детям, пострадавшим от чернобыльской аварии» (2007)
 Золотой крест за заслуги перед Украиной от ветеранов дивизии войск СС «Галичина» (2010)
 Орден Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени от Украинской православной церкви Киевского патриархата с формулировкой «За заслуги в возрождении духовности Украины и утверждении Поместной Украинской Православной Церкви» (2010)
 Личность года по версии журнала «Корреспондент» (2012)
 Медаль «Японско-украинская дружба и сотрудничество» от благотворительного фонда «Украинский Орден Морской Крест» (2013)

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт Олега Тягныбока
 
 Полный вариант выступления Тягнибока на Яворыне (2004) (Внизу страницы есть линк на закачку)
 Выступление лидера ВО «Свобода» О. Тягнибока в 2004 году на горе Яворина (Украина). Сюжет телеканала «КРТ».
 Програма ВО «Свобода»
 Олег Тягнибок: украинский Ле Пэн или технический кандидат?
 Соня Кошкина. Тягнибок: я — націоналіст, а не демократ // «LB.ua», 29.06.2010
 Соня Кошкина. Тягнибок: «Степан Бандера — мій ідеал політика» // «LB.ua», 30.06.2010

Кандидаты в президенты Украины (2014)
Выпускники Львовского университета
Выпускники Львовского национального медицинского университета
Депутаты Львовского областного совета
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Кандидаты в президенты Украины (2010)
Члены партии «Свобода»
Участники Оранжевой революции
Персоналии:Антисемитизм на Украине
Участники Евромайдана
Кандидаты на пост городского головы Киева (2008)
Олег Тягнибок